Голубое — название населённых пунктов в России.

 Голубое — село в Свободненском районе Амурской области.
 Голубое — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Голубое — деревня в городском округе Солнечногорск Московской области.
 Голубое — деревня в Невельском районе Псковской области.

См. также 
 Хулубоая — село в Кагульском районе Молдовы
 Голубое озеро
 Голубой
 Голубая